

Culture 
 « Ai wa Katsu », chanson japonaise.
 Katsu!, manga de Mitsuru Adachi parlant de boxe.
 Tonkatsu, plat japonais.
 Menchi-katsu, croquette ou une préparation à base de viande hachée recouverte de chapelure.
  est un cri utilisé dans la branche zen du bouddhisme.

Patronyme 
 , graffiteur new-yorkais.
 Katsu Aki, artiste japonais de manga.
 Shintarō Katsu, acteur, producteur et réalisateur japonais.
 Katsu Kaishū, nom japonais traditionnel.
 Shibata Katsuie, commandant samouraï de l'époque Sengoku () qui a servi sous les ordres d'Oda Nobunaga.
 Katsuko Itō, ministre durant la Seconde Guerre mondiale.
 Katsu Kanai, cinéaste japonais.
 Katsue Kitazono, célèbre poète et photographe japonais.
 Matsukura Katsuie, daimyo japonais du début de l'époque d'Edo.
 Katsudon, le verbe japonais katsu (勝つ, katsu ?) qu'on entend dans katsudon signifie « gagner ».

Homonymie
Homonymie de patronyme